Brabänder ist der Familienname von

 Horst Dieter Brabänder (1929–2020), deutscher Forstwissenschaftler, Forstökonom und Hochschullehrer
 Klaus Brabänder (* 1955), deutscher Schriftsteller und Bauingenieur